Реформатское училище — учебное заведение при реформатской общине.

В Российской империи существовали:
 Реформатское училище при Евангелическо-реформатской церкви в Москве.
 Реформаторское лютеранское училище Ивана Фидлера в Москве.
 Реформатское училище в Санкт-Петербурге.